Op de Australian Open 2005 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 17 tot en met 30 januari 2005.

Van de titelhouders Jelena Bovina en Nenad Zimonjić had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Zimonjić speelde samen met Jelena Lichovtseva – ze waren als zesde geplaatst en werden in de tweede ronde uitgeschakeld door de latere winnaars. Het eerste reekshoofd, Rennae Stubbs met Daniel Nestor, bereikte de kwartfinale – hierin werden ze verslagen door het als derde geplaatste koppel Conchita Martínez en Andy Ram.

Het ongeplaatste Australische duo Samantha Stosur / Scott Draper won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Liezel Huber en Kevin Ullyett in de match-tiebreak. Het was voor beiden hun eerste gemengddubbeltitel. De Belgische Els Callens speelde samen met de Tsjech Martin Damm – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2005